Rebecca Marino (Toronto, 1990. december 16. –) kanadai hivatásos teniszezőnő.

2008 óta versenyez a profik között. 2013 elején – mindössze 22 esztendősen – évek óta tartó depressziója miatt egy időre visszavonult. 2017 októberében jelentette be visszatérését, amire 2018 januárjában, egy ITF-versenyen került sor, amit meg is nyert.

WTA-tornát nem sikerült nyernie, egy döntőt játszott, 2011 februárjában Memphisben, és 1 páros WTA 125K, valamint 12 egyéni, valamint három páros ITF-tornán végzett az első helyen. Grand Slam-tornákon legjobb eredményét a 2011-es Roland Garroson, valamint a 2022-es US Openen érte el, amikor a harmadik körig jutott. Az egyéni világranglistán a legelőkelőbb helyezése a 38. hely volt, ezt 2011 júliusában érte el, párosban 2022. március 21-én a 156. helyre került. 2011-ben szerepelt a kanadai Fed-kupa-csapatban.

WTA-döntői

Egyéni

Elveszített döntői (1)

WTA 125K döntői

Páros

Győzelmei (1)

ITF-döntői: 30 (15–15)

Egyéni: 21 (12–9)

Páros: 9 (3–6)

Eredményei Grand Slam-tornákon

Egyéniben

Év végi világranglista-helyezései

Jegyzetek

Források

További információk 

 
 
 Rebecca Marino hivatalos honlapja
 

Kanadai teniszezők
1990-ben született személyek
Élő személyek
Kanadai nők